Echinolampadidae är en familj av sjöborrar. Echinolampadidae ingår i ordningen Cassiduloida, klassen sjöborrar, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Echinolampadidae 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöborrar
Echinolampadidae